Maju Jaya (Kumpeh), een plaats in Indonesië
Maju Jaya (Pemulutan Selatan), een plaats in Indonesië
Maju Jaya (Pelepat Ilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing